Schwanseestraße bezeichnet nach einem Gewässer, das Schwansee genannt wurde, einen Straßenzug.

 Schwanseestraße (München)
 Schwanseestraße (Weimar)